Brenda Asnicar – attrice, modella e cantante argentina
 Giovanni Asnicar – ex calciatore italiano